Moliner ist der Familienname folgender Personen:

 Empar Moliner (* 1966), katalanische Schauspielerin; Kabarettistin, Journalistin und Schriftstellerin
 Francisco Moliner Nicolás (Francisco Moliner y Nicolás; 1851–1915), spanischer Mediziner
 Jorge Luis Alayo Moliner (* 2001), kubanischer Beachvolleyballspieler
 María Moliner (1900–1981), spanische Archivarin und Bibliothekarin